Выезд — деревня в Гороховецком районе Владимирской области России, административный центр Куприяновского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 3 км к югу от Гороховца.

История 
По переписным книгам 1678 года деревня входила в состав Красновского прихода, в ней было 26 дворов крестьянских. 

В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Красносельской волости Гороховецкого уезда. В 1859 году в деревне числилось 63 дворов, в 1905 году — 99 дворов, в 1926 году — 124 хозяйств.

С 1929 года деревня в составе Куприяновского сельсовета Гороховецкого района. 

В Выезде в 1860 году родился Иван Александрович Шорин, основатель и хозяин Гороховецкого котельного и судостроительного завода.

Население

Инфраструктура 
В деревне находятся Гороховецкий районный дом культуры и спорта, фельдшерско-акушерский пункт, бывшая общеобразовательная школа закрыта.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Гороховецкого района